gmina Zalesie – gmina wiejska, powiat bialski, woj. lubelskie (z siedzibą w Zalesiu)

dawne gminy:
 gmina Zalesie – dawna gmina wiejska, powiat ciechanowski, woj. warszawskie
 gmina Zalesie – dawna gmina wiejska, powiat dziśnieński, woj. wileńskie
 gmina Zalesie – dawna gmina wiejska, powiat nowogardzki, woj. szczecińskie
 gmina Zalesie – dawna gmina wiejska, powiat olecki, woj. białostockie (z siedzibą w Zalesiu)
 gmina Zalesie – dawna gmina wiejska, powiat sokólski, woj. białostockie (z siedzibą w Zalesiu)